Cabanis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean Louis Cabanis
 Jean Cabanis